Мацуковщина:
 Мацуковщина — деревня в Белоруссии, стоящая на одноимённой реке.
 Мацуковщина — река в Белоруссии, приток Западной Березины.